Dekanat Zamość (prawosławny)
 Dekanat Zamość (rzymskokatolicki)